Les Continenticola sont un sous-ordre de vers plats terrestres ou palustres.

Systématique 
Le sous-ordre des Continenticola a été créée en 1998 par , , , ,  et .

Phylogénie

Liste des super-familles et familles 
Selon  :
 super-famille des Geoplanoidea Stimpson, 1857
 famille des Dugesiidae Ball, 1974
 famille des Geoplanidae Stimpson, 1857
 super-famille des Planarioidea Stimpson, 1857
 famille des Dendrocoelidae Hallez, 1892
 famille des Kenkiidae Hyman, 1937
 famille des Planariidae Stimpson, 1857

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 Jean-Lou Justine et l'INPN, 2013 : Appel à témoins sur la présence de vers plats invasifs en France.

Bibliographie 
 Paul Hallez, 1892 : « Morphogénie générale et affinités des Turbellariés ». Travaux et mémoires des Facultés de Lille, ,  .
  Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5

Tricladida